Christian Charisius ist der Name folgender Personen:
Christian Ludwig Charisius (1692–1741), deutscher Rechtswissenschaftler und Mediziner